Lengyelországi Erzsébet Richeza (, , ; Poznań, Nagy-Lengyelország, 1288. szeptember 1. – Brno, Cseh Királyság, 1335. október 15.), a Piast-házból származó lengyel hercegnő, II. Przemysł lengyel király és Svédországi Richeza egyetlen gyermeke, aki II. Vencel cseh és lengyel király második feleségeként Csehország és Lengyelország királynéja 1303-tól hitvese 1305-ös haláláig, majd III. Rudolf osztrák herceg és cseh király hitveseként újra Csehország királynéja, valamint Ausztria és Stájerország hercegnéje 1306-tól férje 1307-es haláláig.

Származása 

! colspan="3" style="background: #FFFF00; color: #000000" |
|-
| colspan="3" |Lengyelországi Erzsébet RichezaNagy-Lengyel PiastokSzületett: 1288. szeptember 1. Elhunyt: 1335. október 15.
|-
! colspan="3" style="background: #ACE777; color: #000000" |

Piast-ház
Cseh királynék
Lengyel királynék
Osztrák hercegnék
1288-ban született személyek
1335-ben elhunyt személyek
Poznańiak